

Населені пункти та їхні частини

 Камень-Мали — село в гміні Вітниця Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Камень-Мали — село в гміні Ілава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Камень-Мали — частина села Камень-Дужи в гміні Венява Пшисуського повіту Мазовецького воєводства

Примітки